Bethanie Mattek-Sands e Jamie Murray erano i detentori del titolo delle ultime due edizioni disputate, ma sono stati sconfitti al primo turno da Andreja Klepač e Joran Vliegen.

In finale Desirae Krawczyk e Joe Salisbury hanno battuto Giuliana Olmos e Marcelo Arévalo con il punteggio di 7-5, 6-2.

Teste di serie 

  Nicole Melichar-Martinez /  Ivan Dodig (secondo turno)
  Desirae Krawczyk /  Joe Salisbury (campioni)
  Alexa Guarachi /  Neal Skupski (quarti di finale)
  Luisa Stefani /  Marcelo Melo (primo turno)

  Bethanie Mattek-Sands /  Jamie Murray (primo turno)
  Ena Shibahara /  Ben McLachlan (secondo turno)
  Chan Hao-ching /  Michael Venus (primo turno)
  Demi Schuurs /  Sander Gillé (quarti di finale)

Protected Ranking 

  Jaroslava Švedova /  Fabrice Martin (quarti di finale)

  Galina Voskoboeva /  Nikola Ćaćić (secondo turno)

Wildcard 

  Reese Brantmeier /  Nicholas Monroe (primo turno)
  Elvina Kalieva /  Bruno Kuzuhara (primo turno)
  Madison Keys /  Bjorn Fratangelo (primo turno)
  Jamie Loeb /  Mitchell Krueger (primo turno)

  Sania Mirza /  Rajeev Ram (primo turno)
  Asia Muhammad /  Jackson Withrow (primo turno)
  Sabrina Santamaria /  Nathaniel Lammons (primo turno)
  Sachia Vickery /  Nathan Pasha (secondo turno)

Alternate 

  Hayley Carter /  Hunter Reese (primo turno)
  Dajana Jastrems'ka /  Max Purcell (semifinale)

  Ellen Perez /  Marcelo Demoliner (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

US Open 2021